Paterna hace referencia a varios artículos:

Municipios en España
Paterna, provincia de Valencia.
Paterna del Campo, provincia de Huelva
Paterna del Madera, provincia de Albacete
Paterna del Río, provincia de Almería
Paterna de Rivera, provincia de Cádiz

Además
Paterna, forma femenina del adjetivo paterno, relativo a la paternidad.